Lexi Belle (Independence, 5 de agosto de 1987) é uma atriz pornográfica americana. Ela começou a sua carreira na indústria pornográfica em 2006 com 19 anos de idade.

Carreira 
Em 2011, ela foi nomeada pela CNBC como uma das 12 estrelas pornográficas mais populares. A CNBC notou suas múltiplas conquistas no ANV e XBIZ Awards como também a popularidade de seu website, um dos maiores na indústria pornográfica. Ela esteve na Penthouse na Lista de Pets do Mês da Penthouse em maio de 2013 e na Lista de Pets do Ano da Penthouse em 2014. Em 2012, ela estreou seu primeiro filme, com o título de LEXI, onde ela aparece em sua primeira cena de sexo anal, juntamente com o coestrela James Deen.

Em 2015, Belle fez sua estréia como atriz principal como Hera no thriller de ação Samurai Cop 2: Deadly Vengeance, junto com Kayden Kross e Tommy Wiseau.

Vida pessoal 
Lexi Belle nasceu em Independence, Luisiana. Ele se mudou para Los Angeles e se alistou no LA Direct Models em 2006. Lexi é vegetariana. Juntamente com o seu vegetarianismo ela se envolve no voluntariado animal, expressando um interesse específico em alces e corujas-das-neves. Ela é fã da saga Star Wars sendo o seu favorito o Retorno do Jedi. Lexi se identifica como bissexual.

Prêmios e nomeações 
{| class="infobox" style="width: 25em; text-align: left; font-size: 90%; vertical-align: middle;"
|+ <span style="font-size: 9pt">Lista de prêmios recebidos por Lexi Belle</span>
|-
| colspan=3 |

|- style="background:#d9e8ff;"
| style="text-align:center;" colspan="3"|
Número total de vitórias e nomeações
|-
|
|
|
|-
| colspan="3" style="font-size: smaller; text-align:center;" | References

|}

AVN Awards

F.A.M.E. Awards

XRCO Awards

 Outros prêmios 
 2008: Adam Film World Guide Award – Teen Dream of the Year
 2010: AVN Award – Best All-Girls Couples Sex Scene – Field of Schemes 5 2010: AVN Award – Best New Web Starlet
 2010: XRCO Award – Cream Dream
 2010: F.A.M.E. Award – Favorite Underrated Starlet
 2010: Orgazmik Award – Best Female Performer
 2011: AVN Award – Best Supporting Actress – Batman XXX: A Porn Parody 2012: AVN Award – Best Boy/Girl Scene - The Bombshells 3''
2013 -XBIZ Awards - Indicada para Female Performer of the Year
2013 - AVN - Indicada melhor atriz do ano.

Ligações externas 

 Website oficial
 Lexi Belle no Twitter
 Lexi Belle no Internet Movie Database
 Lexi Belle no Internet Adult Film Database
 Lexi Belle no Adult Film Database
 Lexi Belle no Adult Web Movie Database
 Lexi Belle no Myspace

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Independence (Luisiana)